

Geometria 
 Enna- – prefisso di origine greca indicante il 9 (es.: Ennagono)

Geografia 
 Italia
 Enna – comune della Sicilia, capoluogo della provincia omonima
 Enna Alta – area urbana di Enna
 Enna Bassa – area urbana di Enna
 Enna – frazione di Torrebelvicino in provincia di Vicenza
 Enna – torrente della Lombardia

Onomastica 
 Énna – nome proprio di persona irlandese maschile

Persone 
Nome
 Enna Airgtheach – re supremo d'Irlanda
 Enna Aignech – re supremo d'Irlanda
 Énna Derg – re supremo d'Irlanda
 Énnae Cennsalach – re del Leinster
Cognome
 August Enna – compositore danese
 Bruno Enna – fumettista italiano
 Franco Enna – scrittore italiano

Sport 
 Ginnastica e Sport Enna Calcio – squadra di calcio di Enna